Сонсорол (остров) — остров Сонсорол (Донгосару, или Донгосаро) в составе государства Палау в Тихом океане.
 Донгосару (деревня) — деревня на острове Сонсорол, административный центр палауского штата Сонсорол.